Az olaszországi Torinoban a 100. alkalommal rendezték meg 2010. március 22. és március 28. között a műkorcsolya- és jégtánc-világbajnokságot, 53 ország közel 200 versenyzőjével.

Kvalifikálás 
Torinóban eddig világbajnokságot nem rendeztek, de 2006-ban olimpia, 2005-ben Európa-bajnokság volt a jégcsarnokban. A női szabadprogramban utoljára szerepelt világversenyen a visszavonuló klasszis, az Európa-bajnok Sebestyén Júlia.

A következő országok indíthattak 2, vagy annál több versenyzőt:

A versenyszámok időrendje 
A világbajnokság eseményei helyi idő szerint:

Éremtáblázat

Versenyszámok

Férfi 

 RP = rövidprogram, SZP = szabadprogram, VL = visszalépett

Nők 

 RP = rövidprogram, SZP = szabadprogram, VL = visszalépett

Páros 

 RP = rövidprogram, SZP = szabadprogram

Jégtánc 

 KT = kötelező tánc, ET = eredeti tánc, SZP = szabadprogram, VL = visszalépett

Jegyzetek 

Vilagbajnoksag
Műkorcsolya világbajnokságok